Rehrl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rehrl (1890–1947), österreichischer Politiker und Landeshauptmann von Salzburg
 Franz-Josef Rehrl (* 1993), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Josef Rehrl (1895–1960), österreichischer Politiker und Landeshauptmann von Salzburg
 Julian Rehrl (* 1997), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Kaspar Rehrl (1809–1881), österreichischer Missionar
 Matthias Christian Rehrl (* 1965), deutsch-österreichischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Stefan Rehrl (1912–1997), österreichischer Theologe und Publizist